Dziesiąte zawody w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich 2019/2020 rozegrane zostały we włoskim Predazzo w dniach 11–12 stycznia 2020 roku.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrał Polak Dawid Kubacki. Drugi był ze stratą 0,1 punktu Niemiec Karl Geiger. Trzecie miejsce w zawodach zajął także reprezentant Niemiec Stephan Leyhe. Najwyżej sklasyfikowanym Włochem był Giovanni Bresadola, który zajął 46 miejsce i awansował jako jedyny z Włochów. Kwalifikacje przeprowadzono z dziewiątej belki startowej.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrał Niemiec Karl Geiger uzyskując przewagę niespełna ośmiu punktów nad drugim Austriakiem Stefanem Kraftem. Na najniższym stopniu podium stanął Dawid Kubacki. W czołowej dziesiątce sklasyfikowani zostali również na miejscu czwartym Kamil Stoch, oraz na siódmym Piotr Żyła. Punktował też Maciej Kot (27. miejsce). Do drugiej serii nie awansowali Stefan Hula (32. miejsce), oraz Jakub Wolny (45. miejsce). Najlepszym, oraz jedynym reprezentantem gospodarzy był sklasyfikowany na ostatnim miejscu Giovanni Bresadola. Zdyskwalifikowany został Norweg Marius Lindvik, a Rosjanin Michaił Nazarow nie pojawił się na starcie zawodów. Zawody rozegrane zostały z jedenastej i dziewiątej belki startowej.

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego wygrał Karl Geiger oddawszy w swojej próbie najdalszy skok zawodów – 104 metry. Drugie miejsce zajął jego rodak Stephan Leyhe straciwszy ponad półpunktu. Trzeci był Austriak Stefan Kraft. W czołowej dziesiątce kwalifikacji znaleźli się Dawid Kubacki (4. miejsce), Piotr Żyła (5. miejsce), oraz Kamil Stoch (8. miejsce). Do konkursu awansowali również Stefan Hula (21. miejsce), Maciej Kot (32. miejsce) i Jakub Wolny (41. miejsce). Reprezentanci Ukrainy i Rosji – Jewhen Marusiak oraz Jewgienij Klimow zostali zdyskwalifikowani za nieprzepisowy kombinezon. Jedynym Włochem z wywalczonym awansem ponownie został Giovanni Bresadola (50. miejsce). Skakano z dziewiątej platformy startowej.

W drugim konkursie indywidualnym triumfował ponownie Karl Geiger wyprzedzając o ponad pięć punktów sklasyfikowanego na drugiej pozycji Stefana Krafta. Na trzecim miejscu uplasował się najlepszy z Polaków Dawid Kubacki. Czwarte miejsce ex aequo zajęli Piotr Żyła i Kamil Stoch. Punktował także Stefan Hula (28. miejsce). Do serii finałowej nie uzyskał awansu Jakub Wolny (33. miejsce) i Maciej Kot (36. miejsce). Giovanni Bresadola będąc ponownie jednocześnie jedynym i najlepszym Włochem w konkursie sklasyfikowany został na 47. lokacie. Konkurs rozegrany został z dziewiątej i ósmej belki startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Predazzo będzie Sandro Pertile oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem będzie, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym będzie Mika Jukkara, a jego asystentem – Werner Rathmayr. Kontrolą sprzętu zajmować się będą Sepp Gratzer oraz Morten Solem.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 10 stycznia 2020

Pierwszy konkurs indywidualny – 11 stycznia 2020

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 12 stycznia 2020

Drugi konkurs indywidualny – 12 stycznia 2020

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020
2020 we Włoszech
Puchar Świata w skokach narciarskich według miast rozgrywania zawodów
Skoki narciarskie we Włoszech